

Sigle 

Le sigle SNC peut signifier :
 Shergotty/Nakhla/Chassigny ou shergottites-nakhlites-chassignites. Les météorites SNC proviennent probablement de Mars.
 Sierra Nevada Corporation, une société d'électronique américaine ;
 Site naturel de compensation ;
 société en nom collectif :
 société en nom collectif, une forme juridique de société, en droit français (code du commerce et des sociétés),
 société en nom collectif, en droit belge ;
 Société navale caennaise ;
 Société nouvelle de cinématographie, société française de production et de distribution de films ;
 Solidarités nouvelles face au chômage, une association française d'aide aux demandeurs d'emploi ;
 Surveyer, Nenniger et Chênevert inc., une entreprise québécoise ayant fusionné en 1991 avec Lavalin pour fonder SNC-Lavalin ;
 Syndicat national des collèges, devenu Syndicat national des collèges et des lycées (abréviations : SNC, SNCL) ;
 Syndicat national du cinéma, un ancien syndicat québécois ;
 Système nerveux central.

Code 
Le code snc peut désigner :
 le sinaugoro, selon le code ISO 639-3 de représentation des noms de langues.